Каре́нина — русская фамилия.

Известные носители 
 Каренина, Анна (более известна как Anna K; род. 1995) — украинский дизайнер одежды.
 Каренина, Екатерина Павловна (род. 1981) — российская инструктор по контр-аварийному вождению, телерадиоведущая, актриса, продюсер.
 Каренина, Ирина (настоящее имя Ирина Васильевна Овсепьян, род. 1976) — российская поэтесса, журналистка, редактор.

Литературный персонаж 
 Анна Каренина — один из центральных персонажей романа Льва Толстого «Анна Каренина».